Євсє́єв — російське прізвище. Відомі носії:

Жінки 
 Євсєєва Інна Миколаївна (* 1964) — українська та радянська спортсменка-легкоатлетка в бігу на 800 метрів. Рекордсменка України; майстер спорту міжнародного класу з легкої атлетики.

Чоловіки 
 Євсєєв Андрій Анатолійович — директор Феодосійського краєзнавчого музею
 Євсєєв Вадим Валентинович (1976) — російський футболіст
 Євсєєв Василь Аркадійович (1962 — 2010) — український футбольний тренер
 Євсєєв Євген Васильович (1987 — 2011) — український футболіст, захисник
 Євсєєв Іван Федорович (1912—1973) — доктор історичних наук (1966).
 Євсєєв Олександр Микитович (1951) — український кінооператор, член Національної спілки кінематографістів України